Trumpener ist der Familienname folgender Personen:

 Katie Trumpener (* 1961), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Ulrich Trumpener (1930–2017), deutsch-kanadischer Historiker